Las Chicas de Oro puede referirse a:

Arte

Cine y televisión 
 The Golden Girls, serie de televisión estadounidense emitida de 1985 a 1992.
 Las chicas de oro, versión española de la serie The Golden Girls.

Deporte 
 Las Chicas de Oro de Bulgaria, generación de gimnastas rítmicas de Bulgaria que lograron numerosas medallas internacionales en los años 1980. 
 Las Primeras Chicas de Oro, conjunto español de gimnasia rítmica campeón del mundo en el Mundial de Atenas 1991.
 Las Chicas de Oro de Barcelona '92, equipo español femenino de hockey sobre hierba campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
 Las Niñas de Oro, conjunto español de gimnasia rítmica campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.